

Sigle 
 Consorzio delle Università del Mediterraneo  – istituito nel 1983, è riconosciuto dall'UNESCO come organismo sovranazionale non governativo

Codici 
 CUM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Antonio José de Sucre, Cumaná (Venezuela)
 cum – codice ISO 639-3 della lingua cumeral

Mineralogia 
 Cum – abbreviazione di cummingtonite

Note